Agregat – całość powstała przez połączenie niejednorodnych części (przez agregację).

 agregat – w chemii i fizyce to skupienie cząsteczek
 agregaty Chaumié

 agregat – w logice inaczej zbiór

 agregat (maszyna), agregat maszynowy
 agregat gaśniczy – rodzaj gaśnicy
 agregat prądotwórczy
 agregat uprawowy

 agregat (ekonomia)

 agregat (biologia)
 agregacja płytek krwi

 informatyka
 agregat danych

 gleboznawstwo
 agregat glebowy

 mineralogia
 agregat krystalicznyzobacz: dendryt, konkrecja, stalagmity, stalaktyty

 poligrafia
 agregat znaków